Itea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Itea ingår i familjen Iteaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Itea